Фавст Корнелій Сулла Молодший (, близько 50 до н. е. — після 25 до н. е.) — сенатор часів ранньої Римської імперії.

Життєпис 
Походив з патриціанського роду Корнеліїв Сулл. Син Фавста Корнелія Сулли, квестора 54 року до н. е., і Помпеї, доньки Гнея Помпея Магна. Під час громадянської війни між Гаєм Юлієм Цезарем та Гнеєм Помпеєм Магном, після поразки помпеянців при Тапсе у 46 році до н. е. разом з батьками і сестрою потрапив у полон до цезарианського військовика Сіттія. Батька було страчено. Фавст разом з матір'ю та сестрою отримав свободу від Гая Цезаря, який повернув їм майно. Про подальшу долю Сулли відомостей немає.

Родина 
Дружина — Ліцинія Лукулла.

Діти:
 Фавст Корнелій Сулла Фелікс

Джерела 
 App. BC II 100
 Flor. II 13, 90

Корнелії Сулли